MFK Vranov nad Topľou (celým názvem: Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Vranov nad Topľou. Založen byl v roce 1901. Od sezóny 2004/05 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Bukóza s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1901 – založení
 ZSJ Priemstav Vranov (Závodná sokolská jednota Priemstav Vranov)
 DŠO Tatran Vranov (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Vranov)
 TJ Lokomotíva Vranov nad Topľou (Telovýchovná jednota Lokomotíva Vranov nad Topľou)
 TJ Bukóza Vranov nad Topľou (Telovýchovná jednota Bukóza Vranov nad Topľou)
 FK Bukóza Vranov nad Topľou (Futbalový klub Bukóza Vranov nad Topľou)
 ŠK Bukocel Vranov nad Topľou (Športový klub Bukocel Vranov nad Topľou)
 MFK Vranov nad Topľou (Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1953–1955: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1962–1965: Krajský přebor – sk. Východ
 1965–1969: Divize F
 1969–1972: 3. liga – sk. C
 1972–1978: Divize F
 1978–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1985: 2. SNFL – sk. Východ
 1985–1986: Divize – sk. Východ (Východní)
 1986–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1996: 3. liga – sk. Východ
 1996–1999: 2. liga
 1999–2001: 3. liga – sk. Východ
 2001–2002: 2. liga
 2002–2003: 3. liga – sk. Východ
 2003–2004: 2. liga
 2004–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1901